Cabezón o cabezones puede hacer referencia a:

Localidades
 Cabezón, parroquia (civil) en el concejo de Lena, Asturias
 Cabezón de Cameros, La Rioja
 Cabezón de la Sal, en Cantabria
 Cabezón de la Sierra, en la provincia de Burgos, Castilla y León
 Cabezón de Liébana, en Cantabria
 Cabezón de Pisuerga, en la provincia de Valladolid, Castilla y León
 Batalla de Cabezón, batalla de la Guerra de Independencia española que se produjo en 1808 en este municipio vallisoletano.
 Cabezón de Valderaduey, provincia de Valladolid, Castilla y León 

Personas
 Antonio de Cabezón, músico del siglo XVI.
 Jesús Cabezón Alonso, político de Cantabria (España).
 José León Cabezón, educador español de actuación en el virreinato del Río de la Plata.

Especies
 Cabezón de La Aldea, endemismo asteráceo de Gran Canaria.
 Cheirolophus, género de plantas con flores, generalmente llamadas cabezones en Canarias.
 Un renacuajo o larva de anuro (ranas y sapos) provista de branquias.
 Ave de la familia Capitonidae.
 Cabezón, nombre vernáculo de varias especies de pez.

Miscelánea
 Persona con la cabeza más grande de lo normal.
 Herramienta ecuestre: Cabezón (equitación)
 Un tipo de padrón o lista de contribuyentes.
 Cabezones, banda de rock argentina.